Пера (Петар) Добринович (; 10 августа 1853, Белград — 22 декабря 1923, там же) — сербский актёр, режиссёр и театральный деятель, директор Сербского национального театра в городе Нови-Сад и Национального театра в Белграде.

Биография 
Окончил театральную школе в Белграде. С 1873 выступал на сцене театра в Нови-Саде, был там же режиссёром и директором Сербского национального театра (в 1905—1910).

С 1913 — работал в Белграде руководителем Национального театра.

Творчество 

Играл трагические и комические роли отечественного и зарубежного репертуара, среди которых, известные своим богатством и разнообразием: Яго (в Отелло Шекспира), Ричард III (Шекспира) и другие.

Свои лучшие роли П. Добринович создал в произведениях национального репертуара: играл в историко-романтических драмах и
комедиях М. Глишича, Б. Нушича и др. Наиболее значительная работа — образ скупого грека в комедии И. Стерии-Поповича «Кир Яня».

Яркое реалистическое творчество П. Добриновича оказало значительное влияние на развитие сербского театрального искусства.

П. Добринович — первый сербский актёр, которому в 1982 году был установлен памятник в Нови-Саде.

Назван в числе 100 самых знаменитых сербов.

Примечания

Литература 
 Петар Волк: «Пера Добриновић», изд. Српско народно позориште Нови Сад, Народно позориште Београд, 2006. ISBN 978-86-84897-15-4.

Ссылки 
 Пера Добриновић

Театральные деятели Сербии
Режиссёры Сербии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)